Musik Express steht für:
 die Zeitschrift Musikexpress
 eine Bauart des Fahrgeschäfts Berg- und Talbahn